Новола́дожский уе́зд (с 1923 года — Во́лховский) — административно-территориальная единица в Санкт-Петербургской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1927 годах. Уездный город — Новая Ладога.

География 
Новоладожский уезд располагался в восточной части Санкт-Петербургской губернии и граничил с Олонецкой губернией на севере, Шлиссельбургским уездом на западе, Новгородской губернией на юге и на востоке. Площадь уезда в 1897 году составляла 7 651,1 верст² (8 707 км²), в 1926 году — 8 037 км².

История 
Новоладожский уезд был образован в 1727 году в составе Новгородской провинции Новгородской губернии на основе Ладожского уезда. В 1776 году уезд вошёл в состав вновь образованного Новгородского наместничества. С 1781 года — в составе Санкт-Петербургской губернии (с 1924 года — в Ленинградской губернии).

14 февраля 1923 года центр Новоладожского уезда был перенесён из Новой Ладоги в село Гостинополье, переименованное в связи с этим в город Волхов, а уезд был переименован в Волховский.

В Гостинополье разместить все уездные службы оказалось невозможно, в результате часть уездных учреждений разместились в Новой и Старой Ладоге, а также посёлке Званка.

31 мая 1924 года, ввиду выяснившейся нецелесообразности, центр Волховского уезда вновь был перенесён в город Новая Ладога. Город Волхов был преобразован в село Волхов, а с 1927 года — село Гостинополье.

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года в ходе реформирования административно-территориального деления Ленинградская губерния и все её уезды были упразднены. Территория Волховского уезда вошла в состав Андреевского, Волховского, Мгинского районов Ленинградского округа, Пашского района Лодейнопольского округа и Чудовского района Новгородского округа Ленинградской области.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 18 волостей

В 1913 году в состав уезда также входило 18 волостей.

В 1927 году в уезде было 6 волостей:
 Глажевская — д. Андреево
 Колчановская — с. Колчаново
 Октябрьская — с. Старая Ладога
 Пашская — с. Пашский Перевоз
 Пролетарская — с. Гостинополье
 Шумская — с. Шум.

Население 
По данным переписи П. И. Кёппена 1848 года из национальных меньшинств в Новоладожском уезде проживали: немцы — 11 человек и цыгане — 186 человек.

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 87 841 человек. В том числе русские — 99,1 %. В уездном городе Новой Ладоге проживали 3927 человек.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 123 590 человек, из них городское — 12 211 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Новгородской губернии
Новоладожский уезд